Füles, Tóth József fotóművész
Füles, rejtvénymagazin
Füles Mackó, mesefigura
Füles, Ausztria
Füles, film
Füles, mesefigura, Micimackó barátja